Volujac est un toponyme qui peut désigner :

Volujac, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Volujac, un village situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Volujac, une localité située sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.